Hedde ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hedde (1818–1908), deutscher Jurist und Politiker
 Jens Meier-Hedde (1942–2019), deutscher Politiker (CDU), MdBB
 Peter Jacob Hedde (1791–1868), Kirchspielvogt

Hedde steht für
 Hedde von Wessex († 705), englischer Kleriker, siehe Hedda von Wessex

Siehe auch:
 Hede (Begriffsklärung)
 Hedde (Familie), Familie aus Dithmarschen